Rollenspiel steht für:

 Rollenspiel (Spiel), interaktives Spielekonzept: „spielend ein anderer sein“
 Chat-Rollenspiel, Computerspiel-Genre
 Computer-Rollenspiel, Computerspiel-Genre
 Pen-&-Paper-Rollenspiel, mit Stiften und Papier
 erotisches Rollenspiel, eine Sexualpraktik

Pädagogik und Psychologie:
 Rollenspiel (Pädagogik), eine rollenbasierte Methode
 sozialtherapeutisches Rollenspiel, spielerische Interventionsform
 Rollenspiel (Simulation), Durchspielen eines Gesprächs oder Konflikts in der Arbeits- und Organisationspsychologie
 Rollenspiel (psychologische Forschung), Methode

Werktitel:
 RollenSpiel, original RolePlay, Theaterstück von Alan Ayckbourn (2001)

Siehe auch:
 szenisches Spiel (lernorientierte Pädagogik)